Demény steht für:

 ungarische Schreibweise für Domaniža, ein Ort und eine Gemeinde in der Nordwestslowakei 

Demény ist der Familienname folgender Personen:

 János Demény (1915–1993), ungarischer Musikwissenschaftler
 Lajos Demény (1926–2010), rumänischer Kunsthistoriker